Carl Jonsson (1885-1966) – tiratore di fune svedese
 Carl Jonsson (2000) – sciatore alpino svedese
 Dennis Jonsson (1983) – calciatore svedese
 Filip Jönsson (1990) – giocatore di football americano svedese
 Gustaf Adolf Jonsson (1879-1949) – tiratore a segno svedese
 Gustaf Jonsson (1903-1990) – fondista svedese
 Helena Jonsson o Helena Ekholm (1984) – ex biatleta svedese
 Henry Jonsson (1912-2001) – mezzofondista svedese
 Ingrid García-Jonsson (1991) – attrice svedese, naturalizzata spagnola
 Jenny Jonsson (1987) – biatleta svedese
 Jens Jønsson (1993) − calciatore danese
 Jón Jónsson, propr. Ragnar Jónsson (1985) – cantante e calciatore islandese
 Jonas Jonsson (1903-1996) – tiratore a segno svedese
 Jonas Jonsson (1975) – ex calciatore svedese
 Kristinn Jónsson (1990) – calciatore islandese
 Lars Jonsson (1952) – pittore svedese
 Lars Jonsson (1970) – ex tennista svedese
 Lars-Theodor Jonsson (1903-1998) – fondista svedese
 Lukas Jonsson (1992) – calciatore svedese
 Magnus Jonsson (1982) – biatleta svedese
 Markus Jonsson (1981) – ex calciatore svedese
 Mats Jonsson (1957) – ex pilota di rally svedese
 Niklas Jonsson (1969) – ex fondista svedese
 Owe Jonsson (1940-1962) – velocista svedese
 Runer Jonsson (1916-2006) – giornalista e scrittore svedese
 Sven-Olof Jonsson (1893-1945) – ginnasta svedese
 Tomas Jonsson (1960) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svedese
 Torbjörn Jonsson (1936-2018) – calciatore svedese

Pagine correlate
Johnson
Johnsson
Jónsson
Jönsson